I due fratelli – commedia del II secolo a.C.
 I Due Fratelli – gruppo di scogli della Campania
 I due fratelli – cortometraggio francese del 1908
 I due fratelli – cortometraggio italiano del 1913
 I due fratelli – cortometraggio italiano del 1914